Ciumă roșie se poate referi la următoarele boli:

 Variolă
 Erizipel
 Vibrioză, o infecție bacteriană sistemică a peștilor marini și estuarieni, provocată de specia Vibrio. Este cunoscută și ca pesta roșie, furuncul roșu, sau furunculoza de apă sărată.

De asemenea, expresia poate avea următoarele semnificații:

 Ciumă roșie (coroziune), coroziunea cuprului placat cu argint

 Ciuma roșie, un epitet care se referă la comunism. În acest context a fost utilizat în poezia „Czerwona Zaraza” („Ciuma roșie” în limba poloneză) din anul 1944, a poetului polonez Józef Szczepański, și în marșul german „Teufelslied”.
 „Ciuma roșie”, un epitet care se referă la Partidul Social Democrat (România) folosit de protestatarii anti-corupție care solicitau independența justiției în contextul protestelor din 2017-2019, pe lângă alte acuzații aduse guvernului.
 Ciuma stacojie, o nuvelă scrisă de Jack London